

Carriera universitaria
Joseph nel 2004 fece parte della squadra di football del Boston College, non giocando nessuna partita.

Nel 2005 si trasferì alla Florida Atlantic University, giocando solamente nella squadra di allenamento degli Owls.

 Nella stagione 2006 giocò 11 partite facendo 61 tackle di cui 39 da solo, un sack, un intercetto e un fumble recuperato.

 Nella stagione 2007 giocò 13 partite facendo 131 tackle di cui 64 da solo, un intercetto e un fumble forzato.

 Nella stagione 2008 giocò 13 partite facendo 154 tackle di cui 81 da solo, 0,5 sack, 2 fumble recuperati e un fumble forzato.

Carriera professionistica
Il 4 maggio 2009 Joseph firmò un contratto con i Raiders come free agent non scelto nel Draft. Il 14 luglio fu svincolato.

Frantz entrò a far parte della squadra di allenamento degli Edmonton Eskimos il 28 settembre 2009.

Joseph successivamente firmò con gli Hartford Colonials della United Football League nell'agosto 2010 e con gli Spokane Shock della Arena Football League il 29 settembre 2011. La stagione 2012 la passò invece con i Tri-Cities Fever sempre nella AFL.

Note

Collegamenti esterni